Melanie Zonderland (voorheen Melanie Woesthoff) is een personage van de Nederlandse televisieserie Voetbalvrouwen, die wordt uitgezonden via RTL 4. Het personage wordt gespeeld door Lone van Roosendaal. Melanie staat bekend als mediaverslaafde voetbalvrouw.

Overzicht 
Melanie heeft geen goede band met haar ouders. Melanie deed vroeger nooit wat goed in haar ouders ogen. Daarentegen was Melanies zus Madonna het lieve meisje.
Melanie is dolgelukkig met Jeffrey en wanneer Jeffrey een kind van Melanie wil blijkt zij hem dit niet te kunnen geven. Met behulp van Madonna lukt dit echter wel. Madonna heeft een eicel afgestaan die vervolgens bij Melanie is ingebracht. Biologisch gezien is Madonna Diego's moeder.

Over het leven van Melanie voor Voetbalvrouwen is verder niets bekend.

Seizoen een 
Melanie werkt als showbizzdeskundige bij Entertainment Live. Maar omdat Melanies contract afliep en Jeffreys positieplek in het veld werd vervangen werd Melanie ontslagen. Ze zou niet meer "interessant" zijn. Jeffrey presteert tegenwoordig minder door zijn leeftijd en Melanie zet alles op alles om Jeffreys positie te behouden. Melanie heeft zelfs een onenightstand met de clubvoorzitter Jokke, maar in tegenruil dat Jeffrey zich mag bewijzen in de basisopstelling. Jokke gaat akkoord en als Jeffrey in de eerstvolgende belangrijke wedstrijd scoort zet hij zichzelf weer op de kaart.

Ondertussen is Jeffreys ex-vrouw Natasha overleden aan borstkanker en nemen Jeffrey en Melanie Dylan in huis. Maar Melanie heeft al snel door dat Dylans vriendinnetje Rowena een oogje op haar man heeft. Als Jeffrey en Rowena daadwerkelijk betrapt neemt zij revanche met Dylan. Dit gaat Melanie niet in de koude kleren zitten, want Jeffrey is niet van plan Melanies overspel te vergeten en vraagt de echtscheiding aan. Maar als Jeffrey merkt dat hij voor de scheiding te veel moet inleveren laat hij het bij wat het is en probeert het nog één keer met Melanie.

Als het beetje bij beetje weer beter gaat krijgt Jeffrey een aanbod dat hij niet kan weigeren. Maar als Melanie erachter komt dat haar levensstijl en een islamitisch regime niet samengaan besluit ze het heft in eigen handen te nemen. Melanie smeert de trap met groene zeep in zodat Jeffrey uitglijdt. Jeffrey houdt er een gebroken been aan over en kan helaas de transfer naar Bahrein niet maken. Dan besluit Melanie om ter plekke helemaal nieuw te gaan.

Ondertussen heeft Jeffrey een nieuwe coach, Harry Reitsma, die een aantal veranderingen binnen het elftal heeft gebracht. Melanie, Solange en Renske zijn hier niet blij mee, want hun mannen staan nu allemaal buitenspel. Melanie, Jeffrey, Solange, Italo, Renske en Danny besluiten dat hier verandering in moet komen en het maakt niet uit hoe. Wanneer Harry Reitsma om het leven komt bij een auto-ongeluk worden Solange, Melanie en Renske de volgende dag op een feestachtige manier gefotografeerd door een roddelblad. Wanneer de drie vriendinnen 's avonds te gast zijn bij een liveshow worden zij hiermee geconfronteerd en worden ze alle drie diezelfde avond nog meegenomen voor verhoor.

Seizoen twee 
Melanies zoon Dylan ondergaat ook een make-over door zijn haren af te scheren. En zij is niet te genieten wanneer haar jongere zus Madonna op de stoep staat. Maar ook door het feit dat Jeffrey slechts hulptrainer van Heros blijft. Als Jeffrey erachter komt dat Melanie schuld treft aan Reitsema's dood en besluit Jeffrey het aanbod van de club in Bahrein alsnog aan te nemen. Melanie probeert zich staande te houden door zich op te werpen/dringen als Dylans manager.

Maar ook Madonna komt steeds vaker over de vloer tot vreugde van Dylan en Diego, maar tot ergernis van Melanie. En het wordt alsmaar erger als Madonna de villa naast die van Melanie koopt. Melanie is dan ook stikjaloers op het feit dat Diego en Melanie goed met elkaar kunnen opschieten. Melanie maakt Madonna geregeld uit voor Oprah Winfrey.

Als Melanie dan steeds minder in de schijnwerpers staat en haar vriendinnen haar steeds zeggen dat ze minder moet drinken besluit Melanie anoniem de pers te vermelden dat zij naar een AA-kliniek gaat. Melanie besluit dan ook daadwerkelijk naar een AA-bijeenkomst te gaan en eenmaal daar staat Melanie oog in oog met Madonna. Daarop volgen een aantal goede gesprekken tussen de twee zussen. Na de gesprekken besluiten ze samen een blad te beginnen: Melanie. Helaas was dit maar een kort avontuur, want de medewerkers kappen ermee en het blad verkoopt niet. Dit is dan ook meteen weer de start van de lange vete tussen Melanie en Madonna, want Melanie voelt zich te kakken gezet door haar zus.

Ondertussen voelt Melanie zich alleen, doordat Jeffrey haar heeft verlaten. Wanneer Melanie dronken op straat belandt vindt Dylan haar en brengt haar vervolgens naar een ontwenningskliniek. Als Melanie wakker wordt checkt zij zich meteen weer uit, maar doordat Jeffrey in haar gelooft besluit Melanie haar drankprobleem wel onder ogen te komen.

Wanneer Jeffrey weer terugkomt is Melanie weer helemaal in de wolken. Melanie denkt dat Jeffrey voor haar is teruggekomen, maar dat is niet zo. Jeffrey is teruggekomen om Diego op te halen en vervolgens naar Bahrein terug te keren. Als Diego erachter komt dat Jeffrey weer teruggaat naar Bahrein, denkt hij dat Jeffrey alleen gaat en voelt zich weer buitengesloten door zijn vader. Diego springt dan in het bijzijn van zijn ouders van het balkon en raakt zogenaamd in coma.

Seizoen drie 
Melanie denkt nog steeds dat Diego in coma ligt. Ze denkt dat ze niets meer voor hem kan doen en besluit over te gaan op euthanasie. Maar als Madonna opeens tevoorschijn komt in het ziekenhuis, kan Diego niet langer toneel spelen en bekent haar dat hij bij haar wil wonen. Diego wordt kort daarna ontslagen uit het ziekenhuis en belandt ondertussen in een rolstoel. Dit is echter ook in scène gezet en alleen zijn tante Madonna weet hiervan. Diego is met de komst van Kofi inmiddels weer "genezen" verklaard...
Kort daarna staat Dirk, de vader van Melanie en Madonna, op de stoep. Melanie en Dirk krijgen ruzie over vroeger en verbreken het contact.
Uiteindelijk wordt alles uitgepraat en bouwen ze hun band langzaam weer op. Dan slaat het noodlot toe en sterft Dirk tijdens het vissen.
Diego gaat bij Madonna wonen omdat ze hem is vergeten op te halen.
Doordat Madonna verzwijgt dat zij en Diego de as gaan uitstrooien mist Melanie de uitstrooiing.
Ondertussen groeit er een band tussen Melanie en Kofi, de nieuwe speler van Heros. Samen redden ze Diego uit handen van Madonna, die hem heeft opgesloten in haar huis. Kofi en Melanie hebben besloten te gaan trouwen. Op de trouwdag gaat alles volgens plan. Maar dan staat in de kleedkamer opeens Madonna achter Melanie. Wanneer Diego met zijn moeder de kerk in loopt gaat alles nog goed. Maar wanneer Kofi de sluier van het hoofd van Melanie haalt, blijkt het dat niet Melanie maar Madonna onder de sluier zit. Madonna heeft Melanie in een bloedbad vastgebonden en is in haar plaats met Kofi getrouwd. Madonna heeft echter Melanie vastgebonden en haar aan haar lot overgelaten in een badkuip. Melanie probeert ondertussen zich te bevrijden, maar raakt bewusteloos en zakt onder water...

Trivia 
 In seizoen één is niet bekend wat de geboortenaam van Melanie is. Met de komst van haar zus Madonna Duprie wordt gedacht dat Melanie als geboortenaam Duprie heet, maar in aflevering 3.07 wordt bekendgemaakt via de scheidingspapieren dat Melanie als geboortenaam Zonderland heeft. Ook wordt in aflevering 3.13 voor het eerst verteld dat Melanie van achternaam Zonderland heet.

Referenties 

Zonderland, Melanie